

Geografia

Austria 
 Sitzendorf – frazione di Irnfritz-Messern, comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Sitzendorf an der Schmida – comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)

Germania 
 Sitzendorf – comune nel circondario di Saalfeld-Rudolstadt (Turingia)